Тадеуш Польковский (), более известный как Tadek (родился 26 августа 1982, Краков, ПНР) — польский рэпер, исполнитель хип-хоп-композиций. Является одним из самых известных рэп-исполнителей Польши. Выступал в рэп-группе Firma.

Биография

Дискография

Сольные альбомы

Совместные треки

Другие песни

Видеография

Примечания

Ссылки 
 Niewygodna Prawda - официальный канал Тадека (Tadka) на YouTube
 Профиль на сайте hiphopedia.info

Рэперы Польши
Певцы и певицы Польши